Et indeks er et af følgende:
 Et (sædvanligvis alfabetisk ordnet) register eller en emneliste, f.eks. i en bog
 Et indeks, der indeholder links til en række websteder – et såkaldt linkkatalog.
 Et tal eller andet symbol, skrevet i subscript, der tjener som "navn" eller identifikation af en matematisk eller fysisk størrelse. F.eks. Uind: Bogstavet stort U antyder en elektrisk spænding, mens det lille ord "ind" er et index, som angiver at der er tale om en bestemt spænding, f.eks. spændingen på indgangs-ledningen til en forstærker.
 Et forholdstal, som angiver en størrelse (f.eks. pristalsudviklingen) målt i forhold til en bestemt referenceværdi (f.eks. prisniveauet et bestemt år)
 Den romersk-katolske kirkes Index librorum prohibitorum, en fortegning over forbudte bøger.
 Et indeksregister, et register i en cpu, der peger på en lageradresse. 
 Et børsindeks er en samling værdipapirer, med et fællestræk.

Biblioteks- og informationsvidenskab